Everly peut désigner :

 Toponyme 

 Everly, ville de l'Iowa aux États-Unis
 Everly, commune française située dans le département de Seine-et-Marne.

 Autres 
 Cinéma 
 Everly est un thriller d'action américain de Joe Lynch (2014) avec Salma Hayek dans le rôle principal.

 Musique 
 The Everly Brothers est un duo de chanteurs de rock 'n' roll et musique country américains.
 Everly est un duo de chanteuses américaines composé de Bethany Joy Galeotti et Amber Sweeney'''.